trimetoksyamfetaminy – rodzina substancji psychoaktywnych z grupy fenyloetyloamin
 TMA – substancja psychoaktywna należąca do rodziny trimetoksyamfetamin
 trimetyloamina
 zakrzepowa mikroangiopatia
 rosyjskie załogowe misje kosmiczne:
 Sojuz TMA-1
 Sojuz TMA-2
 Sojuz TMA-3
 Sojuz TMA-4
 Sojuz TMA-5
 Sojuz TMA-6
 TMA – Analiza ruchu celu wojskowego (Target Motion Analysis)